Magikal Journey — сборник хитов нидерландского музыканта в стиле trance Tiësto Двойной сборник был выпущен 17 мая 2010 года на музыкальном лейбле Magik Muzik, спустя 9 месяцев после того, как Tiësto объявил о своём уходе с лейбла Black Hole Recordings.

Об альбоме 
Первый диск содержит композиции с первых трёх студийных альбомов музыканта: In My Memory, Just Be and Elements of Life, а также невыпущенные треки «Magikal Circus» и «Goldrush».

На втором диске находятся ремиксы на успешные синглы Tiësto от Airbase, Laidback Luke, Sander van Doorn, Bart Claessen и других музыкантов.

Список композиций

Европейское издание

US edition

Чарты

История релиза

Примечания 

Альбомы Tiësto
Альбомы Ultra Records